Gorsuch ist der Familienname folgender Personen:

 David Gorsuch (1938–2021), US-amerikanischer Skirennläufer
 Neil Gorsuch (* 1967), US-amerikanischer Jurist
 Renie Gorsuch (* 1938), US-amerikanische Skirennläuferin